Benjamin Morel peut désigner :

 Benjamin Morel (1781-1860), homme politique français ;
 Benjamin Morel (né en 1987), footballeur français évoluant au poste de milieu de terrain ;
Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, maître de conférences en droit public à l’université, chroniqueur politique sur la plupart des chaînes d’information continue françaises.

Notes et références